Гульельмо Аньелли, также известный как фра Гульельмо (; ) — итальянский скульптор и архитектор. Член доминиканского ордена.

Биография 

Гульельмо Аньелли родился в Пизе в 1238 году. Учился у Николы Пизано. В 1257 году вступил в доминиканский орден в Пизе.

Самой известной его работой считается серия мраморных рельефов, созданная совместно с его учителем Пизано и Арнольфо ди Камбио для знаменитой базилики Сан-Доменико в Болонье.

Критики приписывают ему работу над кафедрой церкви Сан-Джованни-Фуорчивитас в Пистойе, на которой было написано имя Гульельмо и дата создания, 1270 год, в мозаичной надписи, утраченной при переносе кафедры в 1778 году.

В 1293 году Аньелли работал в соборе Орвието.

В 1304 году он вернулся в свой родной город, Пизу, для выполнения некоторых работ по скульптуре и архитектуре, где работал над фасадом церкви Сан Микеле-ин-Борго, создавая исторические барельефы.

Примечания

Литература 
 Catholic Encyclopedia, 1913

Скульпторы Италии XIII века
Скульпторы Италии XIV века
Архитекторы Италии XIII века
Архитекторы Италии XIV века